Budakovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gradina, Virovitičko-podravska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 299 stanovnika te 106 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 257 stanovnika.

Izvori

Naselja u Virovitičko-podravskoj županiji